Niemcy:
 Rätzlingen – dzielnica miasta Oebisfelde-Weferlingen
 Rätzlingen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen